Dawid Magen (ur. 1945) – izraelski polityk
 David Magen – pseudonim polskiego poety Tomasza Leśniowskiego (ur. 1968)

Zobacz też 
 Gwiazda Dawida (Magen Dawid)